Margarita puede hacer referencia a:
 Margarita (nombre), un nombre de pila femenino.
 La margarita (cóctel), un cóctel a base de tequila y zumo de lima.
 La margarita (mineral), un mineral de la clase de los silicatos.
 La margarita (ave), el nombre vulgar en Uruguay del ave paseriforme Machetornis rixosa, de la familia Tyrannidae.
 La margarita (flor), un tipo de flor con capítulos con lígulas blancas y flósculos centrales amarillos, de especies de plantas pertenecientes a la familia Asteraceae.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:
 Margarita (Álava), un concejo del municipio de Vitoria, en la provincia de Álava, País Vasco (España).
 Margarita (Italia), una localidad y municipio de la provincia de Cuneo, en la región de Piamonte (Italia).
 Margarita (Santa Fe), una comuna del departamento Vera, en la provincia de Santa Fe (Argentina).
 La isla de Margarita (conocida también como «La Perla del Caribe»), una isla de Venezuela, ubicada en el sureste del mar Caribe.

Además, puede hacer referencia a:
 (310) Margarita, un asteroide.
 La pizza margarita, una pizza originaria de Nápoles (Italia).
 Felis margarita, el nombre científico del gato de las arenas (o gato del desierto), una especie de mamíferos carnívoros de la familia Felidae.
 Margarita: ese dulce caos, una película peruana de comedia de 2016.